Programação extrema, cuja sigla é XP (do nome em inglês eXtreme Programming)
 Windows XP, sistema operacional da Microsoft
 Microsoft Office XP, pacote de programas da Microsoft
 Pontos de experiência, Experience points em inglês, de onde vem a sigla
 Xerodermia pigmentosa, desordem genética que tem essa sigla
 XP Investimentos, uma empresa

Desambiguações de siglas